Příjmení Jandourek nese více různých osobností:

 Filip Jandourek (* 1978) – český fotograf
 Jan Jandourek (* 1965) – český sociolog, spisovatel a esejista
 Ludvík Jandourek mladší (* 1976) – český sportovní jezdec